FZS est un sigle qui peut désigner :
 Fellow of the Zoological Society of London ;
 , une organisation internationale de conservation dont le siège est à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.